Code
UAH est un code, qui signifie :
 hryvnia, la monnaie de l'Ukraine, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 Université de l'Alabama à Huntsville
 Université Alejandro des Humboldt, Venezuela (Universidad Alejandro de Humboldt)